Weltenfeind bezeichnet:

 eine Split-Veröffentlichung der Bands Absurd, Grand Belial’s Key und Sigrblot, siehe Weltenfeind (Album)
 Eihwaz WeltenFeind, das aktuelle Pseudonym von Haakon Forwald, dem Gitarristen der Band Disiplin